Dahl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Dahl
 Anders Dahl
 Å. Eilif Dahl
 Chris Dahl
 Georg Dahl entomologist 
 George Dahl
 Maria Dahl
 Sergei Konstantinovich Dahl